Эпплер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (род. 1924) — немецкий физик-аэродинамик, обладатель Кольца Людвига Прандтля (2006).
  (1926—2019) — немецкий политик, министр экономического сотрудничества ФРГ (1968—1974).

См. также